Gomez kan syfta på följande:
 Gomez, brittiskt indierockband

Geografi

Antarktis 

 Gomez (bergstopp i Antarktis), 
 Gómez (ö),

Argentina 

 Gómez (ort), Buenos Aires,

Mexiko 

 Otumba de Gómez Farías, kommunhuvudort, Morelos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar